Impressora pode se referir a:
 Impressora
 Impressora a laser
 Impressora de impacto
 Impressora de jacto de tinta
 Impressora de sublimação
 Impressora de tinta sólida
 Impressora de transferência térmica
 Impressora eletrossensível
 Impressora fiscal
 Impressora margarida
 Impressora matricial
 Impressora térmica
 Impressora ótica
 Impressora All-In-One

Desambiguação